La Unión hace referencia a varios artículos:

Geografía

en Argentina 
a las siguientes localidades:
 La Unión (Buenos Aires);
 Barrio La Unión (Jujuy);
 La Unión (Salta);

en Chile 
 La Unión (Chile), comuna capital de la provincia del Ranco;
 La Unión, nombre hasta 1936 del pueblo de Pisco Elqui (IV región de Coquimbo);

en Colombia 
a los siguientes municipios:
 La Unión (Valle del Cauca);
 La Unión (Nariño);
 La Unión (Antioquia);

 La Unión (Sucre);

al corregimiento de La Unión en el municipio de Fómeque (Cundinamarca)

en Costa Rica 
 La Unión (Montes de Oro), en la  provincia de Puntarenas;
 Cantón de La Unión, provincia de Cartago;

en Ecuador 
 La Unión (parroquia de Chordeleg), parroquia del Cantón Chordeleg, provincia de Azuay.
 La Unión (parroquia de Atacames), parroquia del Cantón Atacames, provincia de Esmeraldas.
 La Unión (parroquia de Quinindé), parroquia del Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.
 La Unión (parroquia de Jipijapa), parroquia del Cantón Jipijapa, provincia de Manabí.
 La Unión (parroquia de Santa Ana), parroquia del Cantón Santa Ana, provincia de Manabí.
 La Unión (parroquia de Babahoyo), parroquia del Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos.
 Villa La Unión, parroquia del Cantón Colta, provincia de Chimborazo.

en El Salvador 
 La Unión (El Salvador), localidad del departamento homónimo;
 Departamento de La Unión (El Salvador), división administrativa;

en España 
 La Unión de los Tres Ejércitos, localidad del municipio de Clavijo, La Rioja.
 La Unión (España), localidad y municipio de la Región de Murcia.
 La Unión (Las Palmas), localidad del municipio de Santa Lucía de Tirajana, provincia de Las Palmas.
 La Unión de Campos, localidad y municipio de la provincia de Valladolid.
 La Unión (Málaga), barrio de la ciudad de Málaga.

en Filipinas 
 La Unión (Filipinas), provincia;

en Honduras 
 La Unión (Copán), localidad y municipio del departamento de Copán;
 La Unión (Lempira), localidad y municipio del departamento de Lempira;
 La Unión (Olancho), localidad y municipio del departamento de Olancho;
 La Unión (Atlántida), localidad del departamento de Atlántida;
 La Unión (Cortés), localidad del departamento de Cortés;
 La Unión (Francisco Morazán), localidad del departamento de Francisco Morazán;
 La Unión (El Paraíso), localidad del departamento de El Paraíso;
 La Unión (Santa Bárbara), localidad del departamento de Santa Bárbara;
 La Unión (Yoro), localidad del departamento de Yoro;
 San Antonio de La Unión, localidad del departamento de Yoro;

en India 
 Territorios de la Unión, ente administrativo.

en México 
 La Unión (Guerrero), localidad del municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, estado de Guerrero;
 La Unión (Hidalgo), localidad del municipio de Singuilucan, estado de Hidalgo;
 La Unión (Quintana Roo), localidad del municipio de Othón P. Blanco, estado de Quintana Roo;
 La Unión (Tabasco), localidad del municipio de Macuspana, estado de Tabasco; 
 La Unión (Tamaulipas), localidad del estado de Tamaulipas;
 La Unión (Veracruz), localidad del municipio de Álamo Temapache, estado de Veracruz;
 La Unión (Zacatecas), localidad del estado de Zacatecas;
 La Unión Abajo, localidad del municipio de San Agustín Chayuco, estado de Oaxaca;
 La Unión de Isidoro Montes de Oca, municipio del estado de Guerrero;
 La Unión Ejido Mexcaltepec, localidad del municipio de Ixtacamaxtitlán, estado de Puebla.
 La Unión Kilómetro Treinta y Uno, localidad del municipio de Cazones de Herrera, estado de Veracruz;
 La Unión Paso Largo, localidad del municipio de Martínez de la Torre, estado de Veracruz; 
 La Unión y el Cardonal, localidad del municipio de Doctor Arroyo, estado de Nuevo León;
 La Nueva Unión (Chiapas), localidad del municipio de Benemérito de las Américas, estado de Chiapas;
 La Nueva Unión (Tamaulipas), localidad del municipio de San Carlos, estado de Tamaulipas;
 Angamacutiro de la Unión, localidad del municipio de Angamacutiro, estado de Michoacán;
 San Diego de la Unión, localidad y municipio del estado de Guanajuato;
 Villa Tejúpam de la Unión, municipio del estado de Oaxaca;

en Perú 
 Provincia de La Unión, provincia del departamento de Arequipa;
 Distrito de La Unión (Dos de Mayo), distrito de la provincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco;
 La Unión (Dos de Mayo), ciudad del distrito de La Unión, provincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco;
 La Unión (Piura), localidad de la provincia de Piura, departamento de Piura;
 Distrito de La Unión (Tarma), distrito de la provincia de Tarma, departamento Junín.

en Uruguay 
 La Unión (Montevideo), un barrio;

Otros 
 .
 .

Política 
 La Unión (Italia) (2005-2008), coalición electoral;
 Unión (Guerra de Secesión) (1861-1865), para nombrar a los Estados Unidos durante la Guerra Civil Americana;
 La Unión para el Progreso de Cantabria (UPCA, 1990) partido político de ámbito  regional de la comunidad autónoma de Cantabria, España.

Deportes 
 La Unión de Formosa, equipo argentino de baloncesto;

Transporte 
 Estación La Unión (Chile), estación en la comuna de La Unión;
 Apeadero Unión Ferroviaria, estación ferroviaria de La Unión, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Estación de La Unión, estación del Metro de Málaga, España;
 Estación de La Unión, estación del núcleo de Cercanías Murcia/Alicante, España;
 Jirón de La Unión, estación de metro o corredor metropolitano de Lima, Perú;

Publicaciones

Argentina 
 La Unión, periódico de San Fernando del Valle de Catamarca;
 La Unión, periódico de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires;

Chile 
 La Unión, periódico de Valparaíso (1885-1973);

España 
 La Unión Mercantil, periódico de Málaga;
 La Unión Ilustrada, revista ilustrada editada en Málaga (1909-1931);
 La Unión, periódico de Madrid (1882-1887);
 La Unión, periódico de Sevilla (1918-1939);
 La Unión Católica, periódico de Madrid (1887-1899);

Perú 
 La Unión, diario de Pacasmayo, La Libertad (1913-1973).

Además 
 La Unión (banda) (1984-), grupo musical español;
 , nombre de varios pactos históricos.